Кубок Андорри з футболу 2017 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Андоррі. Титул володаря кубка вдруге поспіль здобула Уніо Еспортива.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 лютого 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 лютого 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 лютого 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Андорри на soccerway 

2017
Андорра